Mountain Lion bezeichnet:

 den englischsprachigen Begriff für Puma (Berglöwe)
 Mountain Lion, Name der Version OS X 10.8 des Betriebssystems OS X des Unternehmens Apple Inc.
 Sacramento Mountain Lions, ein American-Football Team  der United Football League in den USA